La población de "Australia" es heterogénea. En este país encontramos varios grupos étnicos: los blancos o criollos, descendientes de los conquistadores ingleses que colonizaron la isla, además de una minoría de inmigrantes europeos, junto con mestizos, indígenas de origen australoide, polinesios, melanesios, etc; y en menor cuantía, negros y mulatos. También se encuentran en la actualidad grupos de italianos y griegos.

Véase también 
 Aborigen australiano

Australia
Demografía de Australia